Soldier — песня с альбома Destiny Fulfilled (из 2004 года) — Destiny's Child.

Список композиций 
 Australian single
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Soldier» (Maurice’s Nu Soul Mix)
 «Soldier» (Maurice’s Nu Beat Mix)
 «Soldier» (Danny Howells & Dick Trevor’s Kinkyfunk Mix)
 «Lose My Breath» (Peter Rauhofer’s Breathless Club Mix) — 9:14

 European promo
 «Soldier» (radio edit)

 European single COL 675694 2
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Soldier» (Maurice’s Nu Soul Mix)
 «Soldier» (Danny Howells & Dick Trevor’s Kinkyfunk Mix)
 «Soldier» (Grizz Blackmarket Remix)
 «Lose My Breath» (Peter Rauhofer’s Breathless Club Mix) — 9:14
 «Soldier» (Music Video)

 French single
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Soldier» (Mix Inédit) (featuring Rohff)
 «Survivor»

 German Pock-It CD (3 inch) COL 675694 3
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Lose My Breath» (Peter Rauhofer’s Breathless Club Mix) — 9:14

 UK CD Part 1
 «Soldier» (radio edit)
 «Soldier» (Kardinal Beats Remix)

 UK CD Part 2
 «Soldier» (radio edit)
 «Soldier» (Maurice’s Nu Anthem Mix)
 «Soldier» (Danny Howells & Dick Trevor’s Kinkyfunk Mix)
 «Soldier» (JS Remix)
 «Soldier» (Musicvideo)

 US CD single
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Soldier» (Grizz Blackmarket Remix)
 «Soldier» (Bizarre Remix)
 «Soldier» (Maurice’s Nu Soul Mix)
 «Soldier» (Danny Howells & Dick Trevor’s Kinkyfunk Mix)

 US 2-track single
 «Soldier» (album version) — 5:26
 «Soldier» (Grizz Blackmarket Remix)

Чарты и сертификаты

Чарты недели

Чарты года

Сертификаты 

! colspan="3"| Рингтон
|-

Примечания 

Синглы Destiny's Child
Песни, написанные Шоном Гарреттом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs